

Geografia 
 Scoglio Gallon – isolotto disabitato della Croazia

Persone 
 Jean Gallon (1878-1959) – pedagogo e compositore francese
 Noël Gallon (1891-1966) – pedagogo e compositore francese
 Ray Gallon (1965) – musicista statunitense
 Ricky Gallon (1957) – cestista statunitense
 Stefan Gallon (1951) – diplomatico tedesco
 Tiny Gallon (1991) – cestista statunitense